TBC puede ser:
TBC: acrónimo de Tuberculosis, enfermedad infecciosa causada por diversas especies del género Mycobacterium; 
T.B.C: sigla del Tigre Boat Club, club privado deportivo argentino;  
TBC: abreviatura de "te besé" y título de un tango (1928) con música de Edgardo Donato y letra de Víctor Soliño / Roberto Fontaina; 
TBC: abreviatura de "te besé" y título de una balada (2001) de Ragazzi, grupo pop mexicano;  
TBC Bank: banco comercial de la República de Georgia; 
Tonga Broadcasting Commission, Comisión de Radiotelevisión de Tonga; 
Taken by Cars, una banda musical de indie rock de Filipinas; 
The Black Crowes, grupo musical estadounidense; 
The Breakfast Club, una película estadounidense; 
World of Warcraft: The Burning Crusade, videojuego; 
TBC: acrónimo del inglés to be continued, que significa continuará; o
TBC: acrónimo del inglés to be confirmed, que significa por confirmar.